Dans le domaine de l'écologie du paysage et au sein d'un réseau écologique, une zone de connexion biologique est un espace où plusieurs corridors biologiques fonctionnent conjointement ; chaque corridor biologique désignant ici une (infra)structure naturelle ou semi-naturelle spécifique à la dispersion biologique d'une espèce ou d'une communauté d'espèces particulières, entre différentes taches d'habitats ou entre différents habitats (massifs forestiers, zones humides par exemple pour le Crapaud commun (Bufo bufo).

Ces zones jouent un rôle de dispersion et de connexion entre différents corridors biologiques et leurs zones-tampon.

On leur attribue quatre rôles majeurs : 
couloir de dispersion pour certaines espèces ; 
habitat où certaines espèces effectuent l'ensemble de leur cycle biologique ;
refuge ;
habitat-source (ils sont un réservoir d'individus colonisateurs et propagules).

Les types de déplacements facilités sont :
la satisfaction des besoins quotidiens d'une espèce (alimentation, repos, fuite face aux prédateurs, etc.) ; 
la dispersion saisonnière ;
la dispersion motivée par les comportements de reproduction ;
la dispersion des espèces et de leurs gènes dans d'autres milieux ;
Depuis peu, on s'intéresse aussi à leur importance pour la "fuite adaptative" des espèces face aux modifications climatiques, avec les corridors climatiques.

Évolution des zones de connexion 
Ces zones sont de plus en plus fragmentées par les infrastructures de transport des biens, personnes et énergies, perturbant le fonctionnement des écosystèmes.

Le morcellement de ces espaces est une cause reconnue de disparition d'espèces.

Le bocage et l'estuaire sont des zones de connexion biologique.

Via les SDAGE, elle-même associée depuis 2009 à la trame verte et bleue française, la France prend aussi en compte dans son droit de l'environnement la notion de réservoir biologique.

Notes

Voir aussi

Articles connexes 

 Réseau écologique paneuropéen
 Cartographie des corridors biologiques
 Écologie du paysage
 Trame verte
 Intégrité écologique
 corridor climatique (corridor transcontinental australien)
 Migration animale
 Mortalité animale due aux véhicules
 Route HQE
 écoduc

Bibliographie 
Les outils de protection des zones de connexions biologiques (ZoCoB), étude de Karine Pothin, sous la direction de Guy Désiré (Division Infrastructures et Environnement du CETE de l'OUEST, ministère de l'Équipement, France)
 Ménard, P., & Clergeau, P. (2001, avril). La notion de zone de connexion biologique : son application en aménagement du territoire. Mappemonde .
 Philippe, C.& Guy, D. (1999, mars). Biodiversité, paysage et aménagement : du corridor à la zone de connexion biologique. Mappemonde .
 « Fragmentation de l'habitat due aux infrastructures de transport - État de l'art » ;  Rapport de la France, ministère de l'Équipement, des transports et du logement - SETRA, 2000.
 "Fragmentation et connectivité dans les paysages : importance des habitats corridors pour les petits mammifères", PAILLAT Gilles, BUTET Alain, URA 1853 Ecobio, Laboratoire d'Évolution des Systèmes naturels et Modifiés, université de Rennes I – M.N.H.N., avenue Général-Leclerc, F-35042, Rennes Cedex
 Rapport Ecotone, région Nord-Pas-de-Calais, 1999 (Direction Environnement)
 Biodiversité, Paysage et aménagement : du corridor à la zone de connexion biologique (Philippe Clergeau, Guy Désiré, Mappemonde , 1999)
 Clergeau, Philippe. et Guy. Désiré, 1999, « Biodiversité, paysage, aménagement : du corridor à la zone de connexion biologique », Mappemonde, , .

Liens externes 
   «Mise en œuvre des corridors écologiques et/ou biologiques sur le territoire des parcs naturels régionaux » (octobre 2005)
  Document IFEN (oct. 2006) sur certains impacts des routes et véhicules
  Montage multimédia téléchargeable / Région Nord-Pas-de-Calais
  de communes Artois-Lys (Rubriques agir puis qualité de vie).
  Plan de base écologique et paysager transfrontalier Wallonie / Luxembourg 
  Site de la FRAPNA : mallette pédagogique + jeu sur les corridors
  Portail "Corridors biologiques" de la FRAPNA

Connectivité écologique